Dit is een overzicht van regentschappen en stadsgemeentes van Indonesië. In de hiërarchie van de Indonesische bestuurlijke indeling bevinden zij zich een niveau lager dan de provincie.

Regentschap en stad liggen op hetzelfde bestuurlijk niveau, met eigen lokale overheid en wetgevend orgaan. Het verschil tussen een regentschap en een stad ligt in de demografie, de grootte en de economie. In het algemeen beslaat een regentschap een groter gebied dan een stad. Een stad heeft meestal vooral niet-agrarische economische activiteiten.

Een regentschap (kabupaten) wordt geleid door een regent (bupati), terwijl een stad wordt geleid door een burgemeester (walikota). Alle regenten, burgemeesters en volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks gekozen voor een termijn van vijf jaar. Echter in Jakarta worden burgemeesters en regenten aangewezen door de gouverneur. Elk regentschap of stad is verder onderverdeeld in onderdistricten (kecamatan).

De onderstaande lijst groepeert regentschappen en steden in Indonesië per provincie. Elk regentschap heeft een hoofdstad.

Atjeh

Noord-Sumatra

West-Sumatra

Jambi

Riau

Bengkulu

Zuid-Sumatra

Lampung

Bangka-Belitung

Riau-eilanden

Jakarta

Banten

West-Java

Midden-Java

Oost-Java

Yogyakarta

Bali

West-Nusa Tenggara

Oost-Nusa Tenggara

West-Kalimantan

Zuid-Kalimantan

Midden-Kalimantan

Oost-Kalimantan

Noord-Kalimantan

Gorontalo

Zuid-Sulawesi

West-Sulawesi

Zuidoost-Sulawesi

Midden-Sulawesi

Noord-Sulawesi

Molukken

Noord-Molukken

West-Papoea

Papoea 

 
Regentschappen